Mario Ruffini – studioso della lingua rumena
 Mario Ruffini – musicologo, direttore d'orchestra e compositore italiano